Kabinet-MacDonald II
Tweede Nationale Luchthaven
Tweede Nationale Vergadering
Tweede nationale (handbal)